Punctelia — рід грибів родини Parmeliaceae. Назва вперше опублікована 1982 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Punctelia відносять 56 офіційно визнаних видів:

Галерея

Примітки

Джерела 

 Krog, H. 1982. Punctelia, a new lichen genus in the Parmeliaceae. Nordic Journal of Botany. 2(3):287–292 — P. 290